Białe małżeństwo – związek małżeński bez seksu
 Białe małżeństwo – dramat Tadeusza Różewicza
 Białe małżeństwo – francuski film z 1989
 Białe małżeństwo – polski film z 1993, na podstawie dramatu